Halet Efendi (1761-1822), diplomate et homme politique ottoman ;
 Laurent Halet (1863-1932), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Pierre Halet (1924-1996), écrivain français.